Reuland ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Reuland (1903–1983), Opernsänger
 Jürgen Reuland (* 1945), deutscher Tischtennisspieler
 Konrad Reuland (1987–2016), US-amerikanischer Footballspieler

Reuland steht für: 
 Reuland (Adelsgeschlecht)
 Reuland (Burg-Reuland), ein Dorf der belgischen Gemeinde Burg-Reuland
 Reuland (Heffingen), Ortschaft in der Gemeinde Heffingen, Luxemburg
 Burg-Reuland, eine Gemeinde im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens
 Burg Reuland, eine Burg im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens

Siehe auch:
 Nimsreuland (früherer Ortsname = Reuland)